Die European Indoors 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Zürich. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 28. Oktober bis 3. November 1985 in der Saalsporthalle statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Zürich